Zkratka IL-2 může znamenat:

 Iljušin Il-2 – bojové letadlo
 Interleukin-2 – bílkovina účastnící se imunitní odpovědi